Брук Керр (; 21 ноября 1973, Индианаполис, Индиана, США) — американская актриса.

Биография 
Брук Керр родилась 21 ноября 1973 года в Индианаполисе (штат Индиана, США), но после окончания средней школы она переехала в Лос-Анджелес, штат Калифорния, чтобы начать кинокарьеру. У Брук есть два сводных старших брата.

Брук дебютировала в кино в 1996 году, сыграв роль девушки Монтелла Джордана в эпизоде «A Concerted Effort: Part 2» телесериала «Моэша». В 1999—2007 года Керр играла роль  в мыльной опере «Страсти», за которую она получила 3 номинации на премии «Soap Opera Digest Awards» (2 номинации в 2005) и «Image Awards» (2008). В 2008 году она должна была сыграть роль Тары Торнтон в телесериале «Настоящая кровь», но в итоге, сыграв лишь в пилотном эпизоде, она была заменена на Рутину Уэсли.  

С 1990 года Брук замужем за Кристофером Уорреном, с которым она подала на развод в июле 2012 года. У супругов есть сын — актёр  (род.15.01.1990).

Примечания

Ссылки